Bonnie Glen ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bonnie Glen (Minnesota), im Chisago County
 Bonnie Glen (South Carolina), im Aiken County